Казарма 1292 км — название нескольких населённых пунктов:
 Казарма 1292 км — населённый пункт в Верещагинском районе Пермского края.
 Казарма 1292 км — населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края.